Landa kan syfta på:

 -landa – ett ortnamnsefterled

Geografi

Indien 

 Londa (ort), Karnataka, Belgaum,

Mexiko 

 Landa de Matamoros (ort), Querétaro Arteaga,

Spanien 

 Landa (ort), Baskien, Bizkaia,

Sverige

 Landa, Bollnäs kommun – en by i Bollnäs kommun i Hälsingland
 Landa, Gävle kommun – en by nära Dalälven i Hedesunda socken i Gävle kommun
 Landa socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Landa församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2002
 Landa kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Algutstorps församling
 Landa, Vårgårda kommun - kyrkby och småort i Vårgårda kommun
 Landa distrikt, Västergötland – ett distrikt i Vårgårda kommun och Västra Götalands län 2016–
 Landa socken, Halland – en socken i Kungsbacka kommun
 Landa landskommun, Hallands län – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Landa församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift
 Landa kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Landa socken
 Landa, Kungsbacka kommun – kyrkbyn i Landa socken
 Landa distrikt, Halland – ett distrikt i Kungsbacka kommun och Hallands län 2016–

Se även 
 Bråttensby och Landa landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar